Martosi Feszty Masa (Budapest, 1895. január 31. – Ózd, 1979. március 1.) magyar festő. Feszty Árpád és Jókai Róza leánya, Laborfalvi Róza unokája és Jókai Mór (nem vér szerinti) unokája.

Élete
A nemesi származású martosi Feszty család sarja. Édesapja, martosi Feszty Árpád (1856-1914) festőművész, édesanyja, Jókai Róza (1861-1936) festőművész volt. A festészetet szüleitől illetve az Iparművészeti Főiskolai évei alatt tanulta meg. A főiskolán Szablya-Frischauf Ferenc tanítványa volt. Ezután Münchenben illetve Firenzében (1915-1920) teljesedett ki festői művészete.

1922-ben az Ernst Múzeumban került sor első festői kiállítására. 1928–31 között kollektív kiállításon mutatta be műveit. 1930-ban festette meg élete első nagyobb vallásos jellegű művét Kis Szent Teréz képét. Ennek hatalmas sikere közel száz oltárkép és szentkép megrendeléséhez vezetett templomok és kolostorok részéről.

1936-ban idős édesanyja tragikus halálos tűzbalesete miatt összeomlott. Felépülése után teljesen az isteni transzcendens felé fordult. Fáradhatatlanul ontotta műveit háborúval, kommunista vallásüldözéssel dacolva, éhbérért vagy akár ingyen is.

Élete utolsó két és fél évére a Borsod megyei Domaházára költözött. Mindig élő modell után dolgozott, különösen a szemek ábrázolásában alkotott nagyot. Embereket, állatokat különösen nagy szeretettel festett. Sorban ajándékozta oda dedikált képeit azoknak, akiket élete végső állomásán megkedvelt. Zenét is szerető, fáradhatatlanul munkálkodó művész volt.

1979. március 1-jén az ózdi kórházban hunyt el, domaházai búcsúztatása után, a Kerepesi temetőbe, dédanyja és édesanyja közös sírjába temették el.

Művészete 
Leginkább oltárképeket, portrékat és tájképeket festett. Művészetére az olasz zeneiség hatott. Képein a rajzok ünnepélyes színvilága díszes hatással jelent meg. Kompozíciói kiegyensúlyozottak, tájképei barátságosak voltak. Édesanyjáról és Kallós Ede szobrászról készített portréi a Magyar Nemzeti Galériában láthatóak. Oltárképei láthatóak többek között a Baross Gábor-telepi templomban, a budapesti piarista rendházban, Nagymagyar, Páty, Pilisszántó, Pilisszentiván, Rácalmás, és Tököl templomaiban, illetve a remetekertvárosi bazilikában és a szombathelyi székesegyházban., Albertirsán, az irsai evangélikus templomban, Óbudán a Szentháromság-templomban.

Művei
 Emlékek nagyapámról (Nők Lapja, 1954)
 Feszty Árpád élete és művészete (Ijjas Antallal közösen, Budapest, 1966)
 A Sárga rózsa születése (Nők Lapja, 1968)
 Otthonaim (Budapest, 1978)
 Az édesapám (Hét 34, 1989/19., 10-11. oldal)

Jókai Mórral való rokonsága

Irodalom 
 Dr. Pipics Zoltán : Feszty Masa. Száz magyar festő (Budapest, 1943)
 Lyka Károly: Feszty Masa. Festészetünk a két világháború között (Budapest, 1956)
 Erdőssy Béla: Feszty Masa. Korunk magyar egyházművészete (Budapest, 1983
 Kontha Sándor:  Feszty Masa. Magyar művészet 1919-194. (Budapest, 1985)
 Feszty István: A Feszty család története (Tatabánya, 1989)
 Kerékgyártó Mihály: Feszty Masa festményei a domaházi templomban (Honismeret, 1990., 5-6.)

Jegyzetek

Források
 Magyar életrajzi lexikon
 Artportal.hu
 Feszty Masa élete 
 Feszty Masa jezsuita tárgyú festményei a pesti Jézus Szíve templomban és rendházban

További információk 
 Feszty Masa (kieselbach.hu)
 Feszty Masa festményei 

Magyar festők
Magyar nők
Budapesten született személyek
1895-ben született személyek
1979-ben elhunyt személyek